Shelby SuperCars (SSC) – amerykańskie przedsiębiorstwo motoryzacyjne
 SSC – centra usług wspólnych (z ang. Shared Services Center)
 SSC () – Superzderzacz Nadprzewodzący